Čtyřhra juiorů US Open 2017 probíhala v první polovině září 2017. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byla bolivijsko-brazilská dvojice Juan Carlos Aguilar a Felipe Meligeni Alves, jehož členové již nebyli zůsobilí do turnaje zasáhnout pro věkové omezení.

Vítězem juniorské čtyřhry se stal nejvýše nasazený pár složený z 18letého Tchajance Sü Jü-sia a 17letého Číňana Wu I-pinga, kteří ve finále zdolali japonské juniory Tóru Horiu s Jutou Šimizuem, když o vítězích rozhodl až supertiebreak nejtěsnějším dvoubodovým rozdílem. Sü Jü-siou vybojoval třetí grandslam z juniorského debla po triumfech na Australian Open 2017 a ve Wimbledonu 2017. Stal se tak druhým tchajwanským šampionem této soutěže na US Open po Hsieh Cheng-peng, jenž titul získal v roce 2009. Pro Wua se jednalo o první grandslam ze čtyřhry a celkově druhý, když na US Open získal „double“ výhrou i v singlové soutěži. Každý si do juniorského kombinovaného žebříčku ITF připsal 270 bodů.

Nasazené páry 
  Sü Jü-siou /  Wu I-ping (vítězové)
  Jurij Rodionov /  Michael Vrbenský (2. kolo)
  Trent Bryde /  Duarte Vale (semifinále)
  Oliver Crawford /  Patrick Kypson (2. kolo)
  Sebastián Báez /  Thiago Seyboth Wild (semifinále)
  Axel Geller /  Alexandre Rotsaert (čtvrtfinále)
  Jišaj Oli'el /  Alexej Zacharov (2. kolo)
  Sebastian Korda /  Nicolás Mejía (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2017
Juniorský tenis v roce 2017